Триарий (Triarius) е име на:

 Триарии, вид римски легионери
 Луций Валерий Триарий, претор 78 пр.н.е.
 Публий Валерий Триарий, римски конник, син на Луций Валерий Триарий
 Гай Валерий Триарий, 49 пр.н.е. служи на Помпей Велики; син на Луций Валерий Триарий
 Триарий Матерн, консул 185 г., баща на Авъл Триарий Руфин
 Авъл Триарий Руфин, консул 210 г.
 Триарий, от Амалите, вожд на тракийските готи, баща на Теодорих Страбон († 481)

Жени:
 Триария, 49 г. става втора съпруга на Луций Вителий (консул 48 г.), брат на император Авъл Вителий
 Помпея Триария (или Помпония), дъщеря на Авъл Юний Руфин, омъжва се за Гай Еруций Клар (консул 170 г.) и има син Гай Юлий Еруций Клар Вибиан (консул 193 г.)